Astraeus (mythologie), de zoon van de Titaan Crius en Eurybia
Astraeus (luchtvaartmaatschappij), een Britse luchtvaartmaatschappij
Astraeus (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels uit de familie Diplocystaceae